

Urbano Santos est une municipalité de l'État du Maranhão ;
 Urbano Santos da Costa Araújo était un homme politique brésilien.